Drużynowy Puchar Świata w tenisie ziemnym (Power Horse World Team Cup) w 2011 roku odbył się w dniach 15–21 maja tradycyjnie w niemieckim Düsseldorfie na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 800 000 euro.

W turnieju wystąpiło osiem reprezentacji: Stany Zjednoczone, Argentyna, Kazachstan, Szwecja, Serbia, Niemcy, Hiszpania, Rosja. Turniej wygrała reprezentacja Niemiec, w składzie Florian Mayer, Philipp Kohlschreiber, Christopher Kas i Philipp Petzschner. W finale pokonali Argentynę 2:1. Był to zarazem piąty triumf Niemców w zawodach.

Faza grupowa

Grupa niebieska

Tabela

Wyniki

Grupa czerwona

Tabela

Wyniki

Finał

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna) 
 Profil turnieju na stronie ATP 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Niemczech